SH steht für:

 Schleswig-Holstein (seltener: S-H oder S.-H.) in Deutschland
 Kanton Schaffhausen in der Schweiz
 U-Bahnhof Schoppershof der Nürnberger U-Bahn
 Samisk høgskole, die Samische Hochschule in Norwegen
 Shamsi Hijri, Jahreszahl nach dem iranischen Sonnenkalender, siehe Islamischer Kalender #Die iranische Hidschri-Schamsi-Zeitrechnung
 Shunting, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Simon & Halbig, deutsche Porzellanfabrik
 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, als Ländercode gemäß ISO 3166
 Stabshauptmann, ein Offiziersdienstgrad verschiedener Armeen
 Soxhlet-Henkel-Zahl, auch SH-Wert, eine Kennzahl für den Säuregrad flüssiger Produkte
 Südtiroler HochschülerInnenschaft
 SuperH, eine Prozessorarchitektur von Hitachi

SH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Shkodra (auslaufend)
 China: Stadt Shanghai
 Deutschland: Schleswig-Holstein, Landesregierung, Landtag und Polizei
 Großbritannien: Glasgow
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Chorzów
 Schweiz: Kanton Schaffhausen

S&H (korrekt: S & H) steht für:
 Sample-and-Hold-Schaltung, eine elektronische Vorrichtung, die es erlaubt, analoge Spannungswerte kurzzeitig auf einem definierten Wert zu halten
 Shipping and Handling, den englischen Begriff für die Versandkosten
 Simon & Halbig, deutsche Porzellanfabrik

Sh steht für:
 Schutzsignal, ein Signalbegriff der Eisenbahn
 Shannon (Einheit), eine Einheit in der Informationstheorie
 Sherwood-Zahl, eine Kennzahl der Thermodynamik

sh steht für:
 Bourne-Shell, eine standardisierte Betriebssystem-Shell für Unix-Betriebssysteme
 Serbokroatische Sprache als veralteter Sprachcode nach ISO 639-1
 .sh, die Top-Level-Domain der Insel St. Helena

S.H. steht für:
 „Seine Hochwohlgeboren“ als Abkürzung in der Adresse an männliche Adressaten

Abkürzung